Ак-Коргон — название населённых пунктов в Киргизии:

 Ак-Коргон — село в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.
 Ак-Коргон — село в Таласском районе Таласской области.